Diamant encastat en un anell
 Joc de cartes (vegeu solitari (joc de cartes))
 Joc de tauler (vegeu solitari (joc de tauler))
 Que està sol.
 Nom que rep la tènia (solitària)